Renbergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Renbergstjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 713515-169417), sjö i Vindelns kommun, 
Renbergstjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 716364-169216), sjö i Vindelns kommun, 
Renbergstjärnen (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn